John Breckinridge, procuratore generale degli Stati Uniti;
 John Cabell Breckinridge (1821-1875), Vicepresidente degli Stati Uniti;
 John B. Breckinridge (1913-1979), procuratore generale dello stato del Kentucky;
 John Cabell Breckinridge (1903-1996), meglio conosciuto come Bunny Breckinridge, attore statunitense;
 John Breckinridge, ex vice Presidente della Liberia.